

Plaatsen 
 Addo (Zuid-Afrika), een plaats in Zuid-Afrika.
 Nationaal park Addo Elephant, een nationaal park in Zuid-Afrika.

Personen 
Addo als voornaam:
 Addo Kruizinga, een Nederlands acteur.
 Addo Stuur, een schrijver.

Addo als achternaam:
 Edward Akufo-Addo, een voormalig president van Ghana.
 Eric Addo, een Ghanees voetballer.
 Otto Addo, een Ghanees voetballer.
 Ransford Addo, een Ghanees voetballer.